De Grand Prix-wegrace van San Marino 1993 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1993. De race werd verreden op 18 juli 1993 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

1993
San Marino